EE Волос Вероники () — одиночная переменная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 37508 световых лет (около 11500 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,9m до +15,5m.

Характеристики 
EE Волос Вероники — белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB)* спектрального класса A9. Эффективная температура — около 6948 K.

Примечания